Warcq (Ardenas)
 Warcq (Meuse)